Спеллинг — многозначный  термин.

Лингвистика 
 Спеллинг - написание слова  по  буквам.

Фамилия 
 Спеллинг, Аарон
 Спеллинг, Тори